Peter Winkelnkemper ist der Name folgender Personen:

* Peter Winkelnkemper (Politiker) (1902–1944), deutscher nationalsozialistischer Journalist und Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Köln
 Peter Winkelnkemper (Basketballtrainer) (1945–2016), deutscher Hochschullehrer und Basketballtrainer